Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti (Guarulhos, 30 de dezembro de 1984), é um político e empresário brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD).  Atualmente, exerce o cargo de prefeito da cidade de Guarulhos.

Formado em Direito pela FAAP e pós-graduado em Direito Administrativo pela PUC, Guti foi vereador por dois mandatos e eleito prefeito de Guarulhos em 2016, sendo o político mais jovem a assumir a administração da cidade.

Biografia 
Em 2008, quando ingressou na política, foi eleito o vereador mais jovem da Cidade Guarulhos com 2478 votos. 

Em 2016, aos 31 anos, Guti foi eleito Prefeito da cidade de Guarulhos com 481.541 votos.

Controvérsias

Caixa dois 
O empresário Décio Pompeo Jr., que fez parte da campanha de Guti, admitiu uso de caixa-dois para favorecimento do nome do candidato em pesquisas eleitorais no jornal online regional GuarulhosWeb. Os valores, segundo o empresário chegaram a  150 mil reais. Guti e o jornal negaram as acusações.

Projetos de Lei 
Guti foi considerado o vereador mais atuante da Câmara Municipal, onde apresentou mais de 250 projetos de lei. Entre eles estão:
  Diminuir as áreas de solo impermeabilizado, a fins de contribuir na diminuição do volume de água escoando pelo sistema de drenagem e reduzir o risco de enchentes.

  Para tornar obrigatória a especialidade de optometria nos hospitais municipais.

  A obrigatoriedade da presença de um enfermeiro em todas as escolas da cidade
  A utilização de águas pluviais em toda a rede pública de ensino
  Proibir os poderes públicos de firmar contrato com empresas que doaram para campanhas
  Defendendo a implantação de ponto biométrico para médicos na rede de saúde
 Para a criação do programa de recuperação de córregos, rios e afluentes
 Inclusão da disciplina de orientação política e econômica no currículo escolar
 Para proibir de exercer cargos comissionados aquele que não tiver a ficha limpa.

Naturais de Guarulhos
Prefeitos de Guarulhos
Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Vereadores de Guarulhos
Membros do Partido Verde (Brasil)
Membros do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo
Membros do Partido Social Democrático (2011) de São Paulo
Membros do Partido Social Democrático (2011)
Membros do Partido Socialista Brasileiro